Karl August von Schütz ist der Name folgender Personen:

 Karl August von Schütz (Beamter) (1777–1837), deutscher Beamter